William Strickland (zm. 1598) – angielski żeglarz, właściciel ziemski, polityk, parlamentarzysta z Scarborough, sprowadził indyki do Anglii
 William Strickland (1596–1673) – angielski polityk, parlamentarzysta z Hedon, 1. baronet Strickland of Boynton
 William Strickland (1665–1724) – angielski polityk, parlamentarzysta z Yorkshire, Old Sarum i Malton, 3. baronet Strickland of Boynton
 William Strickland (1686–1735) – angielski polityk, parlamentarzysta z Scarborough i Malton, 4. baronet Strickland of Boynton
 William Strickland (1788–1854) – amerykański architekt
 William Strickland (1880–1954) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Coventry,